Aldeacentenera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeacentenera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Aldeacentenera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar